El Museu de la Ciència de Barcelona, actualment anomenat CosmoCaixa
 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), a Terrassa
 El Museu de les Ciències Príncipe Felipe, a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València